Die Comarca Osona liegt in der Provinz Barcelona der Autonomen Gemeinschaft von Katalonien (Spanien). Drei Gemeinden gehören allerdings zur Provinz von Girona (Espinelvas, Vidrá und Viladrau). Die Comarca hat eine Fläche von  km² und  Einwohner ().

Lage 
Der Comarca liegt im östlichen Teil Kataloniens, westlich der Provinzhauptstadt Girona. Sie grenzt im Norden an die Comarca Ripollès, im Osten an Garrotxa und Selva, im Süden an Vallès Oriental, im Westen an Bages und Berguedà. 
Zusammen mit den Comarcas Anoia, Bages, Berguedà und Solsonès bildet die Comarca Osona das Territorium Comarques Centrals.

Osona liegt im äußersten Osten der zentralen Katalanischen Senke. Im Zentrum der Comarca befindet sich die Ebene Plana de Vic, umgeben von Gebirgszügen mit Gipfel von 1000 m bis 1500 m Höhe. Im Norden sind dies die Serras (dt. Gebirgszüge) de Bufadors, de Milany und de Santa Magdalena, im Osten die Höhenzüge Collsacabra und les Guilleries und im Südosten ist es das Montseny-Massiv mit dem Naturpark Parc Natural del Montseny. In zahlreichen Schleifen bahnt sich der Mittellauf des Flusses Ter seinen Weg von Nord nach Süd bis zur Vic-Ebene, wo er seine Richtung ändert und nach Osten fließt. Der Fluss speist hier zwei Stauseen, den Pantà de Sau und den Pantà de Susqueda. Im Nordwesten entspringt bei der Gemeine Alpens in einer Höhe von 900 m der Fluss Gavarresa und durchquert die westliche Comarca von Nord nach Süd.

In der Hauptstadt Vic befindet sich eine Universität, die Universitat de Vic. Die beiden größten Städte sind Vic mit einer Fläche von 30,92 km² und 40.000 Einwohnern sowie Manlleu mit mehr als 20.000 Einwohnern und etwa 17,3 km².

Aus Osona kommen unter anderem die Schriftsteller und Dichter wie Verdaguer, Emilio Weaver, Miquel Martí i Pol, Maria Engel Anglada. 

Ebenfalls bemerkenswert sind Musiker und Gruppen wie Pep Sala, Rafael Subirachs, Esquirols, Sau oder Quimi Portet. Andere wichtige Persönlichkeiten aus Osona sind Jaume Balmes, Ildefons Cerdà, Antoni Pladevall und Pilarín Bayés.

Verkehr 
Osona ist verkehrsmäßig relativ gut erschlossen. Durch die Comarca führen die Fernstraßen C-17 und C-25 sowie die S-Bahn Strecke R3 (Barcelona - Ripoll). 

Die Nationalstraße C-17 ist seit 2008 vierspurig bis Ripoll ausgebaut. Die C-25 (Eix Transversal) führt von Cervera bis Girona (Anschluss an die Autobahn).

In Planung sind ein zweispuriger Ausbau der S-Bahnstrecke bis nach Vic, sowie eine Neubaustrecke der Bahn von Lleida bis nach Girona (Eix Transversal Ferroviari).

Wirtschaft 
In der Comarca ist die Viehzucht, besonders die Schweinezucht, von großer Bedeutung. In der Landwirtschaft werden die dafür benötigten Futtermittel angebaut. Betriebe der Textil-, Nahrungsmittel-, Leder- und Metallindustrie haben sich in Osona niedergelassen.

Gemeinden

Siehe auch 
 Liste der Comarques Kataloniens

Weblinks 

 Webseite der Comarca (katalanisch)
 Gemeindeverband (katalanisch, spanisch, englisch, deutsch, französisch, italienisch)
 Tourismus in Osona (katalanisch, spanisch, englisch, französisch)
 Virtuelle Touren durch die Comarca (katalanisch, spanisch, französisch)
 gencat-Turisme (katalanisch, spanisch, englisch, deutsch, französisch)
 IDESCAT: Statistische Informationen zu Osona
 Informació de la Generalitat de Catalunya
 Digitale Zeitung der Region

Comarca in Katalonien
Provinz Barcelona